Bergholtz steht für:

 Bergholtz, eine Gemeinde im französischen Département Haut-Rhin

Bergholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Bergholtz (* 1939), niederländischer Fußballspieler
 Marcus Bergholtz (* 1989), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Bergholz (Begriffsklärung)